Alexander Kähler ist der Name folgender Personen:

*Alexander Kähler (Unternehmer) (1832–1907), deutscher Unternehmer
Alexander Kähler (Moderator) (* 1960), deutscher Fernsehmoderator und Redakteur